All Star Game es un partido de exhibición que se disputa en diferentes ligas de diferentes deportes, el cual reúne a los mejores jugadores de la competición, normalmente a partir de unas votaciones entre los aficionados o entre los entrenadores. Puede referirse a:
All-Star Game de la NBA, National Basquetball Association
All-Star Game de la ABA, American Basquetball Association, 1967-1976
All-Star Game de la CBA, Continental Basquetball Association, 1946-2009, ex-Eastern Basquetball Association
All-Star Game de la SEC, South Eastern Conference
All-Star Game de la BWC, Big West Conference
All-Star Game de la MLB, Major League Baseball